Edición hace referencia a los siguientes artículos:

Véase:

Acepción general 
 Edición (proceso), mediante el cual se hace pública una pieza o colección de piezas artísticas, literarias, informativas, o lúdicas, incluyendo su plasmado en un soporte material o digital destinado a la difusión.
 Edición de libros, la industria relativa a la producción y difusión de estos.
 Edición de video, proceso por el cual un editor combina fragmentos de vídeo con fotografías, gráficos, registros de audio, efectos digitales especiales, etc, con el objetivo de lograr un registro listo para presentar a un determinado público.
 Edición de imágenes, apoyada en computadores.
 Edición o tirada (impresión), conjunto de ejemplares de una obra impresos de una sola vez.

Wikipedia (informática) 
 Ayuda:Cómo se edita una página, página de ayuda de Wikipedia relativa a la edición wiki.
 Ayuda:Edición, página de ayuda de Wikipedia relativa a la edición wiki.
 Ayuda:Preguntas frecuentes/Edición, página de ayuda de Wikipedia relativa a la edición wiki.

Enlaces externos